Toto je seznam obcí v departementu Doubs ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Doubs